Federico Leopoldo de Prusia (en alemán, Friedrich Leopold von Preußen; Berlín, 14 de noviembre de 1865-Krojanke, 13 de septiembre de 1931) fue el único hijo varón del príncipe Federico Carlos de Prusia y de la princesa María Ana de Anhalt-Dessau, casados en 1854. Fue un oficial del ejército prusiano.

Carrera militar 
A los diez años era cadete, y subteniente en el Regimiento 1.º de la Guardia en Potsdam. En 1885 fue ascendido a teniente, en 1888 a capitán, en 1890 a mayor, y en 1893 a coronel.

Ese mismo año, recibió el rango de general de división y se convirtió en comandante del regimiento de Gardes du Corps, un cuerpo de la Guardia de Caballería.

Sirvió durante la guerra ruso-japonesa (1904-1905) como consejero en el cuartel general del ejército ruso. En 1907 fue nombrado inspector general del ejército y el 10 de septiembre de 1910 coronel general.

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio el 24 de junio de 1889 en Berlín con la princesa Luisa Sofía de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (8 de abril de 1866-28 de abril de 1952), una hermana de la emperatriz Augusta Victoria, esposa del emperador Guillermo II de Alemania.

Tuvieron cuatro hijos:
 Victoria Margarita (17 de abril de 1890-9 de septiembre de 1923), desposó al príncipe Enrique XXXIII de Reuss-Köstritz; tuvieron descendencia.
 Federico Segismundo (17 de diciembre de 1891-27 de julio de 1927), desposó a la princesa María Luisa de Schaumburg-Lippe; tuvieron descendencia.
 Federico Carlos (6 de abril de 1893-6 de abril de 1917), murió durante la Primera Guerra Mundial.
 Federico Leopoldo (17 de agosto de 1895-27 de noviembre de 1959).

El príncipe Federico Leopoldo de Prusia era un visitante habitual de los casinos y por esta razón tuvo que vender parte de su patrimonio. Sí consiguió retener hasta su fallecimiento la propiedad de Villa Favorita, en Lugano; una magnífica residencia con amplios jardines que a su muerte sería comprada por los barones Thyssen-Bornemisza.

Muerte 
Tuvo en posesión una gran mansión en Krojanke, después de 1918, localizada en Posen-Prusia Occidental. El 21 de junio de 1924 la posesión fue confirmada por el Reichsgericht. Murió aquí en 1931.

Ancestros

Bibliografía 
 Zivkovic, Georg: Heer- und Flottenführer der Welt. Biblio Verlag, Osnabrück, 1971 S. 427-428

Enlaces externos 
 http://www.portrait-hille.de/genealog/tabln/HZ_Koe2.htm
 Österreichische Husaren at www.kuk-wehrmacht.de
 Kavallerie-Regiment1 at www.preussenweb.de
 Geschichte1 at www.schroederniko.de - Photo of Prinz Friedrich Leopold von Preußen
 Die Junkers F 13 at www.ju-f13.de

Príncipes de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Mariscales de campo de Prusia
Príncipes de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Coroneles generales de Prusia
Príncipes de la Casa Real de Prusia miembros de la Casa de los Señores de Prusia
Nacidos en Berlín
Grandes cruces de la Orden de Alberto el Oso
Caballeros de la Orden de Carlos XIII